Saira est un patronyme et prénom féminin pouvant désigner:

Patronyme
Esko Saira (né en 1938), biathlète finlandais

Prénom
Saira Banu (née en 1944), actrice indienne
 (née en 1996), femme politique américaine de la Virginie-Occidentale
 (née c. 1988), actrice anglaise

 (née en 1978), mannequin canadienne
, chanteuse britanno-pakistanaise
 (1900-1960), écrivaine écossaise
 (née en 1964), auteure et documentariste britannique
Saira Afzal Tarar (née en 1966), femme politique pakistanaise
, artiste contemporaine pakistanaise

Voir aussi

Homonymie de prénom